

Presentación previa 
Thomaz Bellucci fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Gastão Elias.

Nicola Kuhn derrotó en la final a Viktor Galović.

Cabezas de serie 

  Horacio Zeballos (Primera ronda, retiro)
  Thomaz Bellucci (Primera ronda)
  Rogério Dutra Silva (Primera ronda)
  Carlos Berlocq (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Taro Daniel ''(Primera ronda)
  Norbert Gombos ''(Segunda ronda)
  Dustin Brown ''(Primera ronda)
  Guido Pella ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Braunschweig 2017